Эдгар Шейн (; ) — американский  швейцарского происхождения, теоретик и практик менеджмента, основатель научного направления «Организационная психология», автор работ по организационной культуре, бывший профессор Школы менеджмента Слоуна.

Эдгар Шейн получил известность благодаря своим впечатляющим научным результатам и успешному консультированию многих крупных корпораций США и стран Европы. Его достижения были высоко оценены в 1988 г., когда совместным решением Американской психологической ассоциации и Американского общества обучения и развития Э. Шейну было присвоено почётное звание «Консультанта года». Э. Шейн внёс заметный вклад в развитие четырёх научных направлений. Первое из них связано с проблемами культуры. Его опубликованная в 1992 г. работа «Organizational Culture and Leadership» («Организационная культура и лидерство») признана классической в данной области. Второе направление касается вопросов обучения и изменения организаций, и здесь Э. Шейн успешно развивал многие традиционные теории. Третье направление посвящено анализу карьерного роста, и в особенности концепции «карьерного якоря», впервые введённой в употребление в 1970-х гг. Наконец, четвёртое направление его исследований, основы которого были заложены в книге «Process Consultation» («Процесс консультирования»), связано с изучением основ деятельности учёных и консультантов.

Биография

Основные даты жизни 
 родился 5 марта 1928 г. в Цюрихе, Швейцария;
 в 1947 г. получил степень бакалавра в Чикагском университете;
 в 1949 г. получил степень магистра в Стэнфордском университете;
 в 1952 г. получил степень доктора социальной психологии в Гарвардском университете;
 в 1952—1956 гг. служил в армии США в чине капитана;
 с 1956 г. является профессором Массачусетского технологического института.

Детство и молодость 
Эдгар Шейн родился в Швейцарии; часть его детства прошла в Чехословакии и России, прежде чем его отец, учёный-физик, не обосновался окончательно в США. Одно время Шейн подумывал о карьере физика, однако, в конце концов, решил посвятить себя изучению социальной психологии. В период работы над докторской диссертацией в Гарварде он активно общался с представителями разных научных дисциплин, в том числе специалистами по социальной и клинической психологии, социологии и антропологии. Эта атмосфера оказала влияние на его дальнейшее научное развитие.

Из Гарварда Шейн попал в армию, где занимался вопросами репатриации корейских военнопленных. В Военном исследовательском институте Уолтера Рида он провел исследование результатов политики «промывания мозгов» и позднее написал статью и книгу по проблемам принудительного убеждения. После окончания службы в армии он получил из Бостона приглашение Дугласа Макгрегора (Теории X и Y) перейти в Массачусетский технологический институт (МТИ). Затем последовало направление на стажировку в Национальную тренинговую лабораторию в городе Бетел (штат Мэн), в которой профессор Шейн получил один из первых опытов исследования развития личности и организации.

Карьера 
Эдгар Шейн получил степень бакалавра в 1947 году в Чикагском университете, степень магистра — в 1949 году в Стэнфордском университете и, наконец, степень доктора социальных отношений — в 1952 году в Гарвардском университете. Он написал несколько работ по социальной и организационной психологии, однако наибольшую известность получил благодаря таким книгам, как ставшие классикой «Process Consultation» (Addison-Wesley, 1969, rev, 1989) и «Process Consultation: Vol. 2 Lessons for Managers and Consultants» (Addison-Wesley, 1987), а также «Organizational Culture and Leadership» (Jossey-Bass, 1985). В сфере организационного развития (OP) он предложил новый методологический подход, получивший название «Клинический подход к естественным наблюдениям» (Sage, 1987).

Научная работа Эдгара Шейна велась по четырём основным направлениям: организационная культура, организационные обучения и изменения, динамика карьерного роста и процесс консультаций.

Умер 26 января 2023 года.

Основные работы 
 «Career Anchors: Discovering Your Real Values» (1966)
 «Culture: The Missing Concept in Organization Sciences», Administratively Science
 «Quarterly» (1996)
 «Organizational Psychology» (1965)
 «Organizational Culture and Leadership» (1992)
 «Process Consultation 3rd edition» (1998)
 «The Clinical Perspective in Fieldwork» (1987)

См. также 
 Организационная культура и лидерство
 Концепция «карьерного якоря»
 Организационная культура

Литература 
 Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера. — СПб.: Питер, 2001. — 1168 с.
 Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. — СПб.: Питер, 2002. — 336 с.

Примечания 
  

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Стэнфордского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы менеджмента Слоуна
Доктора социальной психологии